Соловецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Соловецкое сельское поселение — муниципальное образование в Приморском муниципальном районе, Архангельская область; составляет Соловецкий район
 Соловецкое сельское поселение — входит в Октябрьский район, Костромская область
 Соловецкое сельское поселение — входит в Нижнеомский район, Омская область